Die B Grupa 1955 war die sechste Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 9. April 1955 und endete am 21. November 1955.

Modus 
59 Vereine waren in fünf Gruppen eingeteilt. Diese traten jeweils zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die fünf Gruppensieger, sowie Sawod 12 Sofia aus der A Grupa spielten zwei Plätze für die A Grupa aus.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Sofia

Gruppe Nordwest

Gruppe Nordost

Gruppe Südwest

Gruppe Südost

Play-offs 
Die fünf Gruppensieger und der schlechtplatzierteste Sofia-Klub aus der A Grupa ermittelten zwei Aufsteiger. Die einfache Runde wurde in Plowdiw ausgetragen.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955